Нилуфар ( — лилия, лотос, кувшинка) — многозначное понятие:

 Нилуфар — женское имя персидского происхождения.
  — иранский фильм, снятый в 2007 году ливанским режиссёром Сабиной эль-Джемайель.
 Ye šâxe nilufar ( — листок лотоса) — альбом иранского певца и композитора Мохсена Чавоши, вышедший в 2008 году.